Wicki-Schwarzschild ist der Familienname folgender Personen:

 Hannelore Wicki-Schwarzschild (1929–2014), deutsche Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin
 Margot Wicki-Schwarzschild (1931–2020), deutsche Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin